Chemnitzer Programm steht für:

 Chemnitzer Programm (1866), siehe Sächsische Volkspartei
 Grundsatzprogramm der Partei des Demokratischen Sozialismus (2003), siehe Partei des Demokratischen Sozialismus #Grundsatzprogramm